Rialto Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Rialto Building (Arizona), ID-Nr. 03000908
 Rialto Building (Texas), ID-Nr. 82004493